Eclipta (kevers), een geslacht van boktorren
 Eclipta (plant), geslacht uit de composietenfamilie